Мисливський провулок — провулок у Балаклії
 Мисливський провулок — провулок у Запоріжжі
 Мисливський провулок — провулок у Голосіївському районі Києва
 Мисливський провулок — провулок у Лозовій
 Мисливський провулок — провулок у Маріуполі
 Мисливський провулок — провулок у Мирнограді
 Мисливський провулок — провулок у Миронівці
 Мисливський провулок — провулок у Нікополі
 Мисливський провулок — провулок у Первомайську Миколаївської області
 Мисливський провулок — провулок у Покровську
 Мисливський провулок — провулок у Яготині

 Мисливський провулок — зниклий провулок у Дарницькому районі Києва

Див. також 
 Мисливська вулиця